Overberg bezeichnet:
 Overberg (Distrikt), Distrikt in der südafrikanischen Provinz Westkap 
 Overberg Test Range, Testgelände und Raketenstartplatz in Südafrika
 Overberg (Utrecht), Ort in der niederländischen Provinz Utrecht
 Overberg-Kolleg, Weiterbildungskolleg des Bistums Münster

Overberg ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Heinrich Overberg (1754–1826), katholischer Theologe und Pädagoge 
 Rolf Overberg (1933–1993), deutscher Keramikkünstler